Die Niederländische Polizei ist die Polizei im Königreich der Niederlande.

Sie gliedert sich in die Polizei im Land Niederlande, darunter
 Nationale Politie, zuständig für den europäischen Teil des Landes Niederlande,
 Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), zuständig für den karibischen Teil des Landes Niederlande.

In autonomen Ländern des Königreichs der Niederlande bestehen

 Korps Politie Aruba (KPA), zuständig für das Land Aruba,
 Korps Politie Curaçao (KPC), zuständig für das Land Curaçao,
 Korps Politie Sint Maarten (KPSM), zuständig für das Land Sint Maarten,

sowie gemeinsamen Einrichtungen der Länder, darunter
 Gemeenschappelijke Voorziening Politie, zuständig für die Länder Curaçao und Sint Maarten und den karibischen Teil des Landes Niederlande,
 Recherche Samenwerkings Team, zuständig für die Länder Aruba, Curaçao und Sint Maarten und den karibischen Teil des Landes Niederlande.

Die Koninklijke Marechaussee ist als niederländische Gendarmerie zuständig für das gesamte Königreich der Niederlande.

Ehemalige niederländische Polizeiorganisationen sind:

 Rijkspolitie
 Gemeentepolitie
 Korps Landelijke Politiediensten
 Regiokorps
 Korps Politie Nederlandse Antillen (KPNA)

 
Behörde (Niederlande)
Organisation der Polizei